Ізбешешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Столніч.
 Ізбешешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Мілкою.